Kerkyra () popř. Korfu () je jméno řeckého ostrova, jeho hlavního města a územních jednotek s ním souvisejících:

Kerkyra (ostrov) – ostrov v Jónském moři náležející Řecku
 Kerkyra (regionální jednotka) – regionální jednotka v kraji Jónské ostrovy v Řecku
Kerkyra (město) – hlavní město ostrova Kerkyra a regionální jednotky Kerkyra v Řecku
 Kerkyra (obec) – obec v regionální jednotce Kerkyra v Řecku

 podobné
 Korčula – ostrov v Jaderském moři náležející Chorvatsku